Пешко - фамилия:

 Пешко, Золтан (1937—2020) — венгерский дирижёр и композитор-авангардист.
 Пешко, Славомир (род. 1985) — польский футболист, полузащитник клуба «Вулверхэмптон Уондерерс» и сборной Польши.

 Пешко Сабуров, Семён Фёдорович (ум. 1484) — костромской землевладелец, боярин.

См. также 
 Пешкес